I'm Good — спільний альбом американських реперів Killa Klump та Yukmouth, випущений у 2005 р. лейблами Siccness.net, Smoke-A-Lot Records і RAH Records. У 2006 реліз перевидали під назвою I'm Good: Tha Mixtape, на мікстейпі відсутній трек «Go Hard».

Список пісень 
 «Traffic Jam» — 2:57
 «Bang» — 2:50
 «Boy Like That» — 1:31
 «Ain't No Love» — 2:51
 «I'm Good» (з участю Lee Majors) — 3:59
 «Boss» — 2:45
 «We Do It Movin'» — 4:31
 «Rollin H2's» — 2:31
 «Soldier Anthem» — 1:47
 «Killaology» — 1:31
 «Neck Straight» — 3:07
 «No Where» — 2:58
 «Movin'» — 2:51
 «Must Be New» — 3:30
 «Speak on It» — 2:57
 «Go Hard» (Killa Klump з участю Styles P) — 4:07

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми